Население Австрии составляет 8 933 300 человек по состоянию на 2020 год. По состоянию на 2019 год в Австрии проживало 1,8 миллиона иммигрантов, составлявших 19,9% населения страны. По состоянию на 2020 год, 6 628 600 человек 75,6 % населения Австрии составляли коренные австрийцы, а более 2 137 800 человек 24,4 % населения Австрии, являются иммигрантами 1-ого и 2-ого поколения.

Статистика 
С 1900 года население Австрии в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая статистика с 1900 года 

Население по данным Евростат

Рост населения Австрии 
 1 г. — 400 тыс. чел.
 1000 г. — 800 тыс. чел.
 1350 г. — 4,0 млн чел.
 1800 г. — 3,0 млн чел.
 1900 г. — 6,0 млн чел.
 1921 г. — 6,13 млн чел.
 1923 г. — 6,53 млн чел.
 1934 г. — 6,75 млн чел.
 1949 г. — 7,05 млн чел.
 1957 г. — 6,99 млн чел.
 1958 г. — 7,02 млн чел.
 1998 г. — 7,97 млн чел.
 2008 г. — 8,34 млн чел.
 2010 г. — 8,39 млн чел.
 2013 г. — 8,47 млн чел.
 2100 г. (прогноз) — 8,3 млн чел.

Между 1961 и 2008 годом численность населения Австрии выросла более чем на 1,2 млн человек (17 %).

Население по вероисповеданию с 1951 по 2001 год

Ожидаемая продолжительность жизни:
 Население в целом — 81,5 лет
 Мужчины — 79,2 года;
 Женщины — 83,9 года (2019 год).
 Уровень рождаемости на 1000 чел. — 9,4 новорожденных;
 Уровень смертности на 1000 чел. — 10,2  смертей (2020 год).

Структура населения

Одна из главных особенностей населения Австрии — прекращение его роста с начала 70-х годов. Объясняется это большим падением рождаемости. Если бы не заметно возросшая средняя продолжительность жизни, которая в 1990 году достигла 75 лет, демографическая ситуация была бы ещё более неблагоприятной. Падение рождаемости связано с трудным материальным положением большинства австрийского населения, так и с последствиями Второй мировой войны.
Поэтому естественного прироста населения в Австрии почти нет: ежегодно число родившихся и умерших практически одинаково. Небольшой естественный прирост сохранился ещё в менее развитых западных альпийских землях, а также в сельской местности.
При этом в Австрии снижается как рождаемость, так и смертность: в 2001 родилось 75,5 тыс., а умерло 74,8 тыс. (по 9,3 %). Небольшое превышение родившихся над умершими в последние годы обеспечивается за счёт иностранцев (+8,2 тыс. против −7,5 тыс. у австрийцев). Детская смертность 4,8 чел. на 1000 живорождённых. Средняя продолжительность жизни 80,5 лет, в том числе 77,7 лет для мужчин и 83,2 года для женщин (2011). По данным 2010 года мужчин 4 086 434 чел., женщин — 4 301 308. Растёт число жителей 60 лет и старше: их доля составляет 23,1 %.
Австрийские специалисты предсказывают, что сокращение доли молодых возрастов и повышение доли пожилых грозит уменьшением трудовых ресурсов.

По полу 
При рождении: 1.05 мальчики/девочки;

до 14 лет: 1.05 мужчины/женщины;

15-24 года: 1.03 мужчины/женщины;

25-54 года: 1 мужчины/женщины;

55-64 года: 0.99 мужчины/женщины;

65 лет и старше: 0.78 мужчины/женщины;

всё население: 0.96 мужчины/женщины (2020 год).

По возрасту 
0-14 лет: 14,01% (мужчины 635 803/женщины 605 065);

15-24 года: 10,36% (мужчины 466 921/женщины 451 248);

25-54 года: 41,35% (мужчины 1 831 704/женщины 1 831 669);

55-64 года: 14,41% (мужчины 635 342/женщины 641 389);

65 лет и старше: 19,87% (мужчины 768 687/женщины 991 621) (2020 год).

Средний возраст 
Всё население — 44,5 лет;

мужчин — 43,1 год; 

женщин — 45,8 лет (2020 год).

Плотность населения 
Территория страны заселена очень неравномерно. При средней плотности по стране 90 человек на 1 км² она колеблется от 150—200 и более человек в восточных районах, примыкающих к Вене, до 15-20 — в Альпах.
В землях плотность населения распределяется следующим образом:<
 Штирия: 73 чел/км²
 Нижняя Австрия: 83,7 чел/км²
 Верхняя Австрия: 117,7 чел/км²
 Тироль: 55,7 чел/км²
 Бургенланд: 71,5 чел/км²
 Зальцбург: 74 чел/км²
 Вена: 4 069,1 чел/км²
 Каринтия: 58,8 чел/км²
 Форарльберг: 141,3 чел/км²

Города 
В городах (с числом жителей свыше 2 тыс. человек) проживает 77 % населения.

Вена, нынешняя столица Австрии и бывшая столица Австро-Венгерской империи, — один из крупнейших городов Европы, население которого превышает 1,6 млн (2 млн с пригородами) и имеет очень пёстрый национальный состав — здесь представлены все национальности Центральной и Восточной Европы. В отличие от неё, население других городов страны по численности не превышает 400 тыс.:
 Грац — 305 тыс.
 Линц — 180 тыс.
 Зальцбург — 145 тыс.
 Инсбрук — 120 тыс.
 другие — менее 100 тыс.
Уровень урбанизации в Австрии составляет 67 %.

Территория страны заселена очень неравномерно. При средней плотности по стране 90 человек на 1 км² она колеблется от 150—200 и более человек в восточных районах, примыкающих к Вене, до 15-20 — в Альпах. На большей части территории страны сельское население живёт по хуторам и отдельными дворами — сказывается нехватка удобной земли. Из-за тяжелых условий жизни доля альпийского населения непрерывно уменьшается, происходит бегство с гор — «бергфлюхт». Выше 1000 м над уровнем моря постоянно живёт 2 % населения страны.
В городах (с числом жителей свыше 2 тыс. человек) проживает 77 % населения, но на путешественника Австрия не производит впечатления городской страны. Дело в том, что более четверти горожан сосредоточено в самом крупном городе страны — Вене. Половина всего городского населения живёт в небольших городах с населением до 100 тыс. человек. Таким образом, большие города — с числом жителей от 100 до 250 тыс. для этой страны не характерны. Их всего четыре Грац, Линц, Зальцбург и Инсбрук.

Этнический состав 

Согласно статистическим данным 2011 года, крупнейшая этническая группа — немецкоязычные австрийцы — составляют 89 % населения страны. Из них большинство говорит на австро-баварских диалектах немецкого языка и 4 % — на одном из алеманских диалектов. На втором месте идут выходцы из бывшей Югославии (в том числе хорваты, боснийцы, сербы и словенцы), которые составляют 4 %, турки составляют 1,6 %.

В 2011 году, согласно данным бюро статистики Австрии, 11 % населения этой страны составляют иностранцы. Эта цифра сравнима с долей иностранцев в США, классической стране иммигрантов. С таким коэффициентом иммиграции (отношение числа иммигрантов, прибывающих в ту или иную страну, к средней численности населения этой страны за определённый период (год)) Австрия занимает третье место в Европе после Люксембурга и Швейцарии. По статистике большинство иностранцев приехали из Сербии, Черногории, Турции и Германии. За несколько лет из Германии переехало в Австрию особенно много иностранцев. Более 100 000 немцев в Австрии относятся к самой большой группе иммигрантов с 2004 по 2007.

Современные границы Австрии, в своё время являвшейся центром Габсбургской империи, были определены Сен-Жерменским договором 1919. У некоторых жителей Австрии, особенно в районе Вены, до 1945—1949 гг. (год депортации немцев из стран Восточной Европы) были родственники в соседних Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и Румынии.

Самым крупным этническим меньшинством в Австрии считаются сербы. По некоторым оценкам, около 300.000 австрийцев имеют сербское происхождение.

Автохтонные меньшинства Австрии 

Национальные меньшинства Австрии можно разделить на традиционные — издавна проживающие на территориях, некогда принадлежавших Габсбургской империи, и новые, порождённые иммиграцией последних десятилетий.
К традиционным меньшинствам Австрии относятся словенцы, хорваты и венгры.

Значительное словенское меньшинство компактно проживает в федеральных землях Каринтия и Штирия. По данным официальной переписи населения 2001, оно насчитывает 14 тыс.; (по неофициальным данным словенских общественных организаций, словенцев в Австрии около 40 тыс.). Около 20 тыс. венгров и 30 тыс. хорватов живут на самом востоке страны, в Бургенланде (в своё время эта территория входила в Венгрию). Права традиционных меньшинств, специально оговоренные в Государственном договоре 1955, лежащем в основе современного австрийского государства, в целом соблюдаются, хотя имеются и определённые трения в области образования, двуязычия указателей и знаков и т. д. И всё же число словенцев в Каринтии значительно сократилось с 114 тыс. в 1848 г. до 42 тыс. в 1951 и 13 тыс. в 2001 г. или 2,3 % населения (перепись) в основном в результате ассимиляции, хотя представители словенского меньшинства говорят о наличии в стране 40-50 тысячной словенской общины. Число словенцев в Штирии оценивается около 5-10 тыс. человек; права словенцев в этой области не соблюдаются несмотря на гарантии данные конституцией 1337 г.

Религиозный состав населения 

Согласно переписи 2005 года, 68,5 % австрийцев — католики, 4,7 % — протестанты, 6,5 % населения относится к другим религиозным конфессиям (ислам — 4,2 %, православная церковь — 2,2 %, иудаизм — 0,1 %; всего зарегистрировано 12 конфессий), 17,1 % населения не относят себя ни к одной из конфессий (в 1991 таковых было лишь 8,6 %).
Расселение по религиозному принципу для Австрии не характерно, однако в последнее время в связи с увеличением доли мусульманского населения существуют районы компактного расселения мусульман, как и во многих других странах Европы.
Самая высокая доля католиков (2000 г.) в правобережной части Нижней Австрии (91,5 %), Бургенланде (85,3 %), Тироле (83,7 %), Штирии (81,8 %), самая низкая доля в Вене и левобережной Нижней Австрии (61,3 %) и Зальцбурге (38,9 %).

Экономически активное население Австрии 
Общая численность экономически активного населения — 4 284 600 чел. по данным 2010 года (мужчин — 2 302 200, женщин — 1 982 400). Доля экономически активного населения занимает 51 % от общей численности населения Австрии.

Рост экономически активного населения: Мужчины + 0,6 % (+11 500), женщины + 3 % (+56 600).

Распределение экономически активного населения по отраслям хозяйства (тыс. чел.): 
A Крестьяне, рыбаки 217,9 
B Горнодобывающая промышленность 13,2 
C Производство товаров 641,6 
D Энергоснабжение 27,6 
E Водоснабжение и коммунальное обслуживание19,9 
G Торговля; Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 657,5 
H Транспорт 204,4 
I Отели и кулинария 235,9 
J Информация, коммуникации 99,2 
K Финансы и страхование 142,8 
L Жилищное дело 33,0 
M Свободные научные и технические профессии 212,6 
N Прочие экономические профессии 139,0 
O Службы социального страхования 278,7 
P Воспитание и обучение 239,2 
Q Здравоохранение 368,1 
R Искусство, развлечения 70,4 
S Прочие службы 96,2 
T Частные домашние хозяйства и кустарное производство товаров 12,0 
U Экстерриториальные организации 7,4 
Всего 4.097,0

В Австрии чуть больше 20 000 бездомных.

Иммигранты в Австрии 

По данным Австрийского статистического бюро, на начало 2005 в стране легально проживало 788 тыс. новых иммигрантов — иностранцев (9,6 % от общей численности, что представляет один из самых высоких показателей в Европе). 340 тыс. из них — выходцы из бывшей Югославии (боснийцы, сербы, хорваты), а 130 тыс. (по другим данным, 250—270 тыс.) — из Турции (турки и курды). Именно этим могло быть вызвано отрицательное отношение многих австрийцев и австрийского правительства к началу переговоров в октябре 2005 о вступлении Турции в Евросоюз — в Австрии опасаются, что, если туркам будет разрешено беспрепятственно селиться в странах Евросоюза, значительное их число осядет в Австрии, поскольку здесь уже имеется значительная турецкая община.

Иммиграция оказывает существенное влияние на криминогенную обстановку в Австрии: согласно данным министерства внутренних дел, примерно две трети всех квартирных краж в стране совершаются иммигрантами.

Среди иммигрантов немалую долю составляют политические беженцы. Число лиц, подавших с 2002 года по 2009 год заявления с просьбой о политическом убежище в Австрии составляет 170.000. Из них самая большая группа (33 процента) — этнические чеченцы. На втором месте — афганцы.

Территориальное устройство 

Земли Австрии:
 Бургенланд
 Каринтия
 Нижняя Австрия
 Верхняя Австрия
 Зальцбург
 Штирия
 Тироль
 Форарльберг

Язык 
На официальном — немецком языке говорят почти все жители страны независимо от национальности, что составляет 88,6 %. Определённая обособленность районов страны в силу горного рельефа привела к образованию многочисленных диалектов. Все они принадлежат к так называемым австро-баварским диалектам немецкого языка, за исключением того, на котором говорит население самой западной земли — Форарльберг, — он принадлежит к группе алеманнских диалектов.

Австрийский вариант немецкого языка также обладает определёнными грамматическими особенностями, отличающими его от немецкого языка Германии.

2,3 % населения говорят на турецком языке, 2,2 % на сербском, 1,6 % на хорватском, который является официальным в земле Бургенланд (согласно переписи населения 2001 года).

Статистические источники 
 Statistik Austria — Census 2001
 Statistik Austria — Monthly Statistical Tables — Vital Statistics
 Statistik Austria — Quarterly Population Estimates
 Ausländeranteil in Österreich größer als in USA

Примечания